Sannicandro è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Il cognome non presenta varianti.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente barese, è presente prevalentemente a Bitonto.

Potrebbe derivare dal toponimo Sannicandro di Bari.

In Italia conta circa 117 presenze.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani